Bruhin ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bruhin (* 1949), Schweizer Musiker
 Ursula Bruhin (* 1970), Schweizer Snowboarderin